Gunn kan verwijzen naar:

Personen
 James Gunn (acteur) - Amerikaans acteur en regisseur
 James Gunn (schrijver) - Amerikaans schrijver 
 Sean Gunn - Amerikaans acteur 
 Trey Gunn - Amerikaans musicus

Geografie
 Gunn City - plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Televisie/Films
 Gunn (2017) - Amerikaanse film uit 2017